

Film
The Wrong Box – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Wrong Box – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Solax Film Company
La cassa sbagliata (The Wrong Box) – film del 1966 diretto da Bryan Forbes

Letteratura
La cassa sbagliata – romanzo di Robert Louis Stevenson